

Astronomia
8447 Cornejo – asteroide della fascia principale

Persone 

Fernanda Cornejo – modella ecuadoriana incoronata Miss International 2011
Fernando Cornejo – calciatore cileno